Dywizjony artylerii przeciwlotniczej noszące numer 5:

 5 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Wojska Polskiego II RP (1926-1939)
 5 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (1941-1942)

Zobacz też
 Inne dywizjony artylerii noszące numer 5